Константин Па́влов:
 Павлов, Константин Владимирович (род. 1973) — заслуженный мастер спорта России (пауэрлифтинг).
 Павлов, Константин Матвеевич (1920—2000) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Константин Сергеевич (род. 1989) — российский футболист.
 Павлов, Константин Юрьевич (1973—2021) — украинский политик.